

Бірлестік — село, Айиртауський район, Північно-Казахстанська область
 Бірлестік — селище, Зерендинський район, Акмолинська область